Grumser  ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Grumser (1934–2017), österreichischer Boxer
 Thomas Grumser (* 1979), österreichischer Fußballspieler und -trainer